El Torneig de Marsella 2012, conegut oficialment com a Open 13 2012, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de febrer del 2012 al Palais des Sports de Marsella, França.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012